La palabra Tempisque puede referirse a:

 El árbol Sideroxylon capiri, subespecie Tempisque; 
 El Río Tempisque, en Guanacaste, Costa Rica; 
 El pueblo Tempisque, en el Departamento de Baja Verapaz, Guatemala; 
 La localidad de Tempisque, en el Municipio de El Grullo, Estado de Jalisco, México; o
 El Cantón Tempisque, en Cabañas, El Salvador.